Pécherot est un patronyme porté notamment par :

 Patrick Pécherot (né en 1953), journaliste et un écrivain français ;
 René Pécherot (1887-1946), homme politique français.